La Roca del Llaner és una muntanya de 331 metres que es troba al municipi de L'Ametlla de Mar, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències

Vegeu també 
 Coll de Tormo

Muntanyes de l'Ametlla de Mar